Arek Hersh – sopravvissuto all'Olocausto e scrittore
 Kristin Hersh – cantautrice e musicista statunitense
 Reuben Hersh – matematico statunitense
 Seymour Hersh – giornalista e scrittore statunitense